Ne diši (2014.), francuska filmska crna komedija
Ne diši (2016.), američka filmska horor-napetica